Performance [] ( für Durchführung, Aufführung, Darstellung, Leistung) steht für:
 Performance oder Performanz, das Leistungsverhalten von Soft- und Hardware in der Informatik, siehe Rechenleistung
 Performance (Kunst), eine Form der Aktionskunst
 Performance (Risikomanagement) oder Performanz, Maße für das Risiko-Ertrags-Verhältnis einer Kapitalanlage

Weitere Bedeutungen:
 Performance (Album), ein Studioalbum der Gruppe Eloy (1983)
 Performance (Film), ein Film von Donald Cammell und Nicolas Roeg (1970)

Siehe auch:
 Command Performance, ein Film von Dolph Lundgren aus dem Jahr 2009
 Last Performance, ein Film von Edwin Brienen aus dem Jahr 2006
 Performance Cars, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Performance Food Group, US-amerikanisches Unternehmen
 Performanceindex
 Performanz